Pravo izdavati edikte, imaju viši magistrati, koji u okvirima svog imperija, imaju ius edicendi - pravo donošenja općih pravnih normi.

 Rimsko pravo